Radke puede hacer referencia a:

 Franzisca Radke, filóloga y educadora alemana.
 Lina Radke, atleta alemana.
 Ronnie Radke, músico norteamericano.